Yanga peut désigner :

Géographie 
 Yanga, une commune rurale située dans le département de Doulougou au Burkina Faso
 Yanga, une commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso
 Comin-Yanga, la commune et le chef-lieu du département homonyme au Burkina Faso
 Comin-Yanga, un département du Burkina Faso
 Yanga, une ville du Mexique dans l'État de Veracruz
 Yanga, un village du Cameroun dans la commune de Mbangassina
 le parc national Yanga, un parc national en Australie
 l'accident ferroviaire de Yanga survenu en République du Congo

Personne 
 Gaspar Yanga, le meneur d'une rébellion au Mexique
 Mapou Yanga-Mbiwa, un footballeur centrafricain

Biologie 
 Yanga, un genre de cigales
 Grymeus yanga, une espèce d'araignée

Homonymie de toponyme